Godley ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Godley (* 1964), britischer Schauspieler
 Alexander Godley (1867–1957), britischer General
 Arthur Godley, 1. Baron Kilbracken (1847–1932), britischer Peer
 Christopher John Godley, 4. Baron Kilbracken (* 1945), britischer Peer
 Hugh Godley, 2. Baron Kilbracken (1877–1950), britischer Peer
 John Robert Godley (1814–1861), Gründer der Kolonie Canterbury in Neuseeland
 John Godley, 3. Baron Kilbracken (1920–2006), irischer Journalist
 Kevin Godley (* 1945), britischer Musiker und Musikvideo-Regisseur
 Wynne Godley (1926–2010), britischer Ökonom

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Godley (Illinois)
 Godley (Texas)